Х. Брюс Хамберстоун () (18 ноября 1901 года — 11 октября 1984 года) — американский кинорежиссёр, работавший в 1930-50-е годы.

«Не обладая чётко различимым режиссёрским стилем или определённой специализацией, Хамберстоун безо всяких проблем ставил комедии, драмы, вестерны, мелодрамы или триллеры».

К числу лучших работ Хамберстоуна 1940-х годов относятся «погруженный в тени нуаровый детектив» «Ночной кошмар» (1941) и фэнтези-комедия «Чудо-человек» (1945), а также «несколько мюзиклов в цветах Текниколор на студии „Двадцатый век Фокс“», среди них «Серенада солнечной долины» (1941), «Привет, Фриско, привет» (1943) и «Девушка с обложки» (1944).

Американскому зрителю Хамберстоун более всего известен своей работой над несколькими фильмами из серии про детектива Чарли Чена, а российскому — как режиссёр музыкального фильма «Серенада солнечной долины» с участием оркестра Гленна Миллера, которая была номинирована на три Оскара — за операторскую работу, лучшую музыку и лучшую песню.

Ранние годы жизни 
Х. Брюс Хамберстоун родился 18 ноября 1901 года в Буффало, штат Нью-Йорк. Хамберстоун начал сниматься в кино ещё ребенком. Переехав в Голливуд, Хамберстоун работал в различных качествах (рабочим, реквизитором, ассистентом на съёмочной площадке) на нескольких немых вестернах 1920-х годов студии «Двадцатый век Фокс». Затем работал в сценарном отделе и ассистентом таких режиссёров, как Кинг Видор, Эдмунд Гулдинг и Аллан Двон.

Режиссёрская карьера 
В 1932 году Хамберстоун поставил свой первый полнометражный художественный фильм, хоррор-комедию «Незнакомцы вечера». Наиболее удачными фильмами Хамберстоуна середины 1930-х годов стали детектив «Дело об убийстве дракона» (1934) с Уорреном Уильямом и особенно криминальная экшн-драма «Ребёнок в шёлковой шляпке» (1935) с Лью Эйрсом.

Хамберстоун стал известен благодаря постановке нескольких комедийных детективов с участием сыщика китайского происхождения Чарли Чана для студии «Двадцатый век Фокс», таких как «Чарли Чан в опере» (1936), «Чарли Чан на скачках» (1936) и «Чарли Чан на Олимпийский играх» (1936). Известно, что Хамберстоун «разработал неоднозначную „технику“ удержания исполнителя роли Чена, актёра Уорнера Оулэнда в пьяном состоянии, добиваясь того, чтобы он произносил свои реплики с необходимыми для роли медленными и нерешительными модуляциями».

В 1938 году последовали фильм «Чарли Чан в Гонолулу» (1938), в котором роль Чена сыграл Сидни Толер, детектив «Перерыв на убийство» (1938) и криминальная драма «Пока Нью-Йорк спит» (1938).

Вершиной режиссёрской карьеры Хамберстоуна стал один из первых фильмов нуар «Ночной кошмар» (1941), в котором он применил флэшбеки и неожиданные сюжетные повороты, затемнённую контрастную съёмку и угрожающую музыку, создавая на экране атмосферу напряжённости и тревоги. Картину отличала сильная игра актёров Виктора Мэтьюра и Бетти Грейбл, а также удивительно зловещая игра Лэйрда Крегара, который доминировал на экране в роли психически больного детектива
.

Музыкальная комедия «Серенада солнечной долины» (1941) с участием Сони Хени и Джона Пейна была скорее музыкальным ревю с великолепной музыкой в исполнении свинг-бэнда Гленна Миллера. Музыка фильма была выпущена отдельной пластинкой, ставшей настоящим хитом и первой пластинкой, удостоенной названия золотой за тираж, превышающий миллион экземпляров. За этой картиной последовали музыкально-романтические комедии «Исландия» (1942), вновь с Хени и Пейном, «Привет, Фриско, привет» (1943) с участием Элис Фэй и Пейном, а также «Девушка с обложки» (1944), которая была негативно принята критикой, но принесла колоссальную прибыль и обеспечила актрисе Бетти Грейбл статус секс-бомбы.

Одной из лучших картин Хамберстоуна стала музыкальная фэнтези-комедия «Чудо-человек» (1945) с участием Дэнни Кэя и Вирджинии Мейо, которая получила Оскар за лучшие спецэффекты и ещё три номинации на Оскар в музыкальных категориях.

После вестерна «Ярость в Фёрнэйс-крик» (1948) с участием Мэтьюра и Колин Грэй наиболее заметными работами Хамберстоуна были вновь музыкально-романтические комедии, такие как «Весёлая жизнь» (1951) с участием Дэвида Найвена, «Она учится в колледже» (1952) с участием Вирджинии Мейо, Рональда Рейгана и Джина Нельсона и «Пустынная песня» (1953).

В 1955 году Хамберстоун поставил экшн-вестерн «Десять разыскиваемых мужчин» (1955) с участием Рэндольфа Скотта, «после чего переключил своё внимание на постановку телесериалов, найдя время для постановки пары кинофильмов о Тарзане» — «Тарзан и неудачное сафари» (1957) и «Смертельная схватка Тарзана» (1958).

В 1962 году после мелодрамы из жизни рекламного агентства «Мэдисон авеню» с участием Дэны Эндрюса, Элинор Паркер и Джинн Крейн, где Хамберстоун выступал как режиссёром, так и продюсером, он заявил о своём уходе из кино.
.

Личная жизнь 
Х. Брюс Хамберстоун умер в 11 октября 1984 году в Лос-Анджелесе в возрасте 82 лет.

Фильмография 

 1932 — Незнакомцы вечера / Strangers of the Evening
 1932 — Преступный круг / The Crooked Circle
 1932 — Если бы у меня был миллион / If I Had a Million
 1933 — Прощай, любовь / Goodbye Love
 1933 — Король джунглей / King of the Jungle
 1934 — Дело об убийстве дракона / The Dragon Murder Case
 1934 — Весёлые жёны из Рино / Merry Wives of Reno
 1935 — Дамы Любовь Опасность / Ladies Love Danger
 1935 — Ребёнок в шёлковой шляпке / Silk Hat Kid
 1936 — Три живых приведения / Three Live Ghosts
 1936 — Чарли Чан на скачках / Charlie Chan at the Race Track
 1936 — Чарли Чан в опере / Charlie Chan at the Opera
 1937 — Чарли Чан на Олимпийских играх / Charlie Chan at the Olympics
 1937 — Шашки / Checkers
 1938 — Пока Нью-Йорк спит / While New York Sleeps
 1938 — Перерыв для убийства / Time Out for Murder
 1938 — Плуты / Rascals
 1938 — Чарли Чан в Гонолулу / Charlie Chan in Honolulu
 1939 — Собери свои беды / Pack Up Your Troubles
 1939 — Извините нас за нервы / Pardon Our Nerve
 1940 — Счастливый парень из Сиско / Lucky Cisco Kid
 1940 — Звезда футбольной команды / The Quarterback
 1941 — Высокий, чёрный, красивый / Tall, Dark and Handsome
 1941 — Ночной кошмар / I Wake Up Screaming
 1942 — Серенада Солнечной долины / Sun Valley Serenade
 1942 — Исландия / Iceland
 1942 — К берегам Триполи / To the Shores of Tripoli
 1943 — Привет, Фриско, привет / Hello, Frisco, Hello
 1944 — Девушка с обложки / Pin Up Girl
 1945 — Чудо-человек / Wonder Man
 1945 — В этих стенах / Within These Walls
 1946 — Три маленькие девочки в голубом / Three Little Girls in Blue
 1947 — Домашний отрезок / The Homestretch
 1948 — Ярость в Фёрнэйс-крик / Fury at Furnace Creek
 1950 — Грешник южного моря / South Sea Sinner
 1951 — Весёлая жизнь / Happy Go Lovely
 1952 — Она учится в колледже / She’s Working Her Way Through College
 1953 — Пустынная песня / The Desert Song
 1955 — Лиловая маска / The Purple Mask
 1955 — Десять разыскиваемых мужчин / Ten Wanted Men
 1957 — Тарзан и неудачное сафари / Tarzan and the Lost Safari
 1958 — Смертельная схватка Тарзана / Tarzan’s Fight for Life
 1962 — Мэдисон авеню / Madison Avenue

Примечания

Ссылки 
 Х. Брюс Хамберстоун на сайте IMDb
 Х. Брюс Хамберстоун на сайте Allmovie
 Х. Брюс Хамберстоун на сайте Turner Classic Movies

Кинорежиссёры по алфавиту
Кинорежиссёры XX века
Кинорежиссёры США
Режиссёры фильмов нуар
Режиссёры вестернов